

Geografia 
Buckau –  abitato del comune tedesco di Buckautal.
Buckau – torrente tedesco.

Marina 
Buckau – nave sperimentale tedesca equipaggiata con i rotori Flettner.

Personaggi 
Wolf Buckau – ingegnere tedesco.